Myrtle Grove kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Myrtle Grove (Florida)
Myrtle Grove (North Carolina)